Ženska sekcija Odbojkaškog kluba "Split" (OK "Split"; Split) iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Split" se natječe u "Superligi", najvišoj ligi hrvaskog odbojkaškog prvenstva za žene.

O klubu 
OK "Split" je sa svojom muškom sekcijom osnovan 2003. godine. Zbog financijkih problema je 2015. godine dugogodišnji prvoligaš "Split 1700" prestao s radom, te je većina članica ŽOK "Split 1700" prešla u OK "Split", koji je tada formirao žensku sekciju,  
Ženska sekcija OK "Split" je s ligaškim naatjecanjima krenula u sezoni 2015./16. 2019. godine OK "Split" je izborio plaman u ''"Superligu"'.

Uspjesi 
 1.  HOL - Jug 
 prvakinje: 2016./17., 2017./18.  

 2. HOL - Jug 
 prvakinje: 2017./18. 
 drugoplairane: 2016./17., 2018./19., 2019./20.   

  - rezervna ekipa  
 - treća ekipa

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa 

 Treća ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 OK Split 
 ŽOK Split 1700 
 OŽK Split Volley Team

Vanjske poveznice 
 ok-split.hr, wayback arhiva 
 Odbojkaški klub Split, facebook stranica 
 findglocal.com, Odbojkaški klub Split 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK SPLIT 
 ossdz.hr, OK SPLIT 
 z.superliga.hr, OK SPLIT 
 zes-split.hr, Odbojkaški klub Split 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB SPLIT 
 dubrovacki.slobodnadalmacija.hr, ''Optimistično Splićani gledaju na budućnost: 'Nismo se žalili ni kada je bilo manje novca, zatvorili smo se u dvoranu, okrenuli sebi i počeli naporno raditi''', objavljeno 11. travnja 2018.

Izvori 
 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB SPLIT 
 fininfo.hr, OK "SPLIT" 
 search.bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "SPLIT" 
 companywall.hr, OK "SPLIT" 
  

 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Splitu